Колотово — название нескольких населённых пунктов:

Россия

Кировская область 
 Колотово — деревня в Подосиновском районе.
 Колотово — деревня в Санчурском районе.

Новосибирская область 
 Колотово — деревня в Купинском районе.

Псковская область 
 Колотово — деревня в Великолукском районе.

Тверская область 
 Колотово — деревня в Вышневолоцком районе.
 Колотово — деревня в Западнодвинском районе.
 Колотово — деревня в Калязинском районе.

Ярославская область 
 Колотово — деревня в Даниловском районе.
 Колотово — деревня в Некрасовском районе.
 Колотово — деревня в Пошехонском районе.